De CECAFA Cup 2012 was de 36e editie van het jaarlijks terugkerend toernooi om de CECAFA Cup. Dit is een internationaal voetbaltoernooi voor leden van de CECAFA, een onderbond van de CAF. Het toernooi werd gespeeld in Oeganda, tussen 24 november en 8 december 2012. Voor het eerste deed Zuid-Soedan mee aan een internationaal voetbaltoernooi. Gastland Oeganda versloeg Kenia in de finale en won zo voor de dertiende maal het toernooi. Zanzibar werd derde.

Organisatie 
Het toernooi zou eerst in Kenia worden gehouden en de voorbereidingen waren in volle gang. Echter, in augustus 2012 verklaarde de CECAFA dat het toernooi, op verzoek van de hoofdsponsor, naar Oeganda verplaatst werd. Alle wedstrijden werden gespeeld in drie stadions in de Oegandese hoofdstad Kampala.

De hoofdsponsor van het toernooi, een grote regionale bierbrouwer, stelde een budget van $ 450.000 ter beschikking. Daarvan waren $ 30.000 bestemd voor de winnaar, $ 20.000 voor de tweede plaats en $ 10.000 voor nummer drie.

Stadions

Deelnemers 
De loting vond plaats op 12 november 2012 in Kampala. De volgende landen behoorden tot het deelnemersveld:

Het team van Malawi werd uitgenodigd om de plaats van CECAFA-lid Djibouti in te nemen, die zich wegens problemen binnen de eigen voetbalbond hadden teruggetrokken. Al eerder hadden ook Botswana, Ivoorkust, Kameroen, Zambia en Zimbabwe aangegeven interesse in deelname te hebben. Kameroen viel al snel af omdat ze met hun onder-23 team wilde deelnemen. Zambia en Ivoorkust vielen uiteindelijk ook af, omdat ze zich voor de Afrika Cup 2013 hadden gekwalifceerd. De reglementen van de CAF staan het teams niet toe om twee maanden voorafgaande aan de Afrika Cup aan een ander toernooi mee te doen. Hoewel Ethiopië zich ook voor de Afrika Cup 2013 had geplaatst, mochten zij als lid van de CECAFA wel meedoen.

Zanzibar is een bijzonder team. Het is geen lid van FIFA, maar wel een geassocieerd lid van de CAF. En als lid van de CECAFA mag het deelnemen aan de CECAFA Cup.

Toernooiopzet 
De teams werden in drie groepen van vier verdeeld. Daarin speelden de team eenmaal tegen elkaar. De nummers een en twee van elke groep plaatsen zich voor de kwartfinale. Deze zes landen werden aangevuld met de 2 beste nummers drie uit elke groep. Vanaf de kwartfinale werd er volgens het knock-outsysteem gespeeld.
Indien teams op punten gelijk eindigden golden de volgdende beslissingscriteria:
 Aantal punten behaald in onderlinge wedstrijd(en).
 Doelsaldo in onderlinge wedstrijd(en).
 Gemaakte doelpunten in onderlinge wedstrijd(en).
 'Uit'doelpunten gescoord in onderlinge wedstrijd(en).
 Doelsaldo in alle gespeelde wedstrijden.
 Gemaakte doelpunten in alle wedstrijden.
 Loting.

Voor de knock-outfase golden de volgende bepalingen:

Kwartfinale en finale
 Als na de normale speeltijd de stand gelijk is, volgt er geen verlenging maar direct een strafschoppenserie.
 Elk team mag zeven wisselspelers aanwijzen en maximaal drie spelers wisselen.

Halve finale
 Als na de normale speeltijd de stand gelijk is, volgt er eerst een verlenging van 30 minuten.
 Als na de verlenging de stand nog altijd gelijk is, volgt er een strafschoppenserie.
 Elk team mag zeven wisselspelers aanwijzen en maximaal drie spelers wisselen.

Groepsfase 

Aanvangstijden wedstrijden zijn plaatselijke tijd.

Groep A

Groep B

Groep C

Derde plaats klassering

Knock-outfase

Kwartfinales

Halve finales

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
5 doelpunten

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2012 op rsssf

Voetbal in 2012
Voetbal in Oeganda
CECAFA Cup
Sportevenement in Oeganda